Граб Чоноски () — вид лиственных деревьев из рода  семейства .

Культивируется с 1894 года. На территории России неизвестен.

Название 

Вид был описан в 1881 году российским ботаником Карлом Ивановичем Максимовичем (1827—1891) и назван им в честь японского ботаника Сугавы Тёносукэ (Chōnosuke Sugawa, другой вариант написания — Tschonoski Sukawa; 須川長之助, 1842—1925), который был верным помощником Максимовича во время его работы в Японии.

Распространение и экология 
В природе ареал вида охватывает Китай, Японию и Корейский полуостров.

Произрастает в горных лесах.

Ботаническое описание 
Дерево высотой до 15 м. Молодые ветки и черешки листьев мягковолосистые.

Листья овально-эллиптические до продолговато-овальных, длиной 4—9 см, заострённые, в основании округлые, тонко-пильчатые, молодые опушённые с обеих сторон, позже волосистые только по жилкам снизу.

Пестичные серёжки длиной 5—7 см, с опушёнными осью и ножкой. Прицветные чешуи яйцевидные до ланцетных, острые, зубчатые по одной стороне, с маленькой лопастью при основании и цельнокрайные по другой стороне.

Плод — голый орешек.

Таксономия 
Вид Граб Чоноски входит в род  подсемейства  семейства  порядка .

Примечания

Литература 
 

Берёзовые
Флора Восточной Азии
Таксоны растений, названные в честь людей